Преса де Гвадалупе има више значења:

 Преса де Гвадалупе (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Преса де Гвадалупе, Гвадалупе (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Преса де Гвадалупе (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Преса де Гвадалупе, Вида Нуева (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Преса де Гвадалупе (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Преса де Гвадалупе (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику